Y2K ist ein Numeronym und steht für
 Jahr-2000-Problem, englisch Year und 2K für 2 Kilo = 2000
 eine Single der Gruppe Converge
 Y2K-Spiel, ein Spiel aus der US-amerikanischen Mathematikolympiade 1999
 den dänischen und schwedischen Triebwagenzug Y2K
 Y2K Turbine SUPERBIKE, ein Motorrad mit Gasturbinenantrieb

Y2K